Переяславский конно-егерский полк — наименование нескольких кавалерийских воинских частей Русской императорской армии:

 Переяславский конно-егерский полк — наименование в 1789—1796 годах полка, сформированного в 1783 году как конный Малороссийской конницы, в 1784 году переименованного в карабинерный и в 1789 году переформированного в конно-егерский. Расформирован в 1796 году.
 Переяславский конно-егерский полк — наименование в 1812—1833 годах полка, сформированного в 1803 году как драгунский и в 1812 году переименованного в конно-егерский. Расформирован в 1833 году.